Kígyónyelv (Ophioglossum), a kígyónyelvpáfrányok rendjébe és a kígyónyelvfélék családjába tartozó nemzetség
Kígyónyelv, A Gyűrűk Ura című regény egyik szereplője